Artigues pode referir-se a:

 Artigues (Ariège)
 Artigues (Aude)
 Adé (Altos Pirenéus), comuna francesa do departamento dos Altos Pirenéus.
 Artigues (Var)

Desambiguações de topônimos